Grun kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Grône, ort och kommun, Valais,

Slovakien 

 Grúň (berg), Žilina, 
 Grúň (ås), 

Robotskapade Slovakienförgreningar